Ехи́дна  ( — «змея», «гадюка») — в Библии змея со смертельно опасным ядом, в словарях XVIII—XIX веков ядовитая змея вообще, обыкновенная гадюка, также кобра. В переносном значении — коварный, злой, безбожный человек.

Выражение «порождения ехиднины» () используется как «самое сильное выражение обличения людей злых и нечестивых».

В Синодальном переводе для обозначения ядовитых змей также используются слова «аспид» и «василиск».

Использование в Библии 

Ехидна упоминается как в Ветхом (; ), так и в Новом Завете (; ; ; ; ).
В «Деяниях Святых Апостолов» рассказывается о укусе ею апостола Павла:
Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, суд [Божий] не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда.

«Порождения ехиднины» 
Выражение «порождения ехиднины» () используется как «самое сильное выражение обличения людей злых и нечестивых».

Это словосочетание четыре раза встречается в Библии (три раза в Евангелии от Матфея и один раз в Евангелии от Луки) Иоанном Предтечей в его обращении к фарисеям, а также Иисусом Христом.

В первый раз в Евангелии от Матфея словосочетание использует Иоанн Предтеча:

Во второй раз его использует Иисус Христос, обращаясь к фарисеям:

В третий раз словосочетание встречается, когда Иисус Христос обличает книжников и фарисеев:

В Евангелии от Луки словосочетание упоминается один раз, использует его Иоанн Предтеча, обращаясь к фарисеям (иное изложение ситуации, уже описанной в Евангелии от Матфея).

Примеры использования словосочетания 
Иоанн Кронштадтский назвал Льва Толстого порождением ехидны, поскольку Лев Толстой написал статью «Обращение к духовенству» с критикой православного культа. Иоанн Кронштадтский в своём ответе критиковал и Толстого, и его сочинение:
Наконец, Лев Толстой договорился до того, что священные книги Ветхого и Нового Завета не удостаивает даже и названия сказки, а называет их «самыми вредными книгами в христианском мире, ужасною книгою». При этом невольно восклицаем: о, как ты сам ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны, отверзший уста свои на хуление богодуховного Писания Ветхого и Нового Завета, составляющего святыню и неоцененное сокровище всего христианского мира!

Протодиакон Андрей Кураев любит называть «порождениями ехидниными» молодых людей из атеистических семей, пришедших на его лекции, за то, что они сумели прорваться через шкуру семейной традиции безбожия.

В иных источниках 

В переносном значении ехидна — коварный, злой, безбожный человек; злой, злорадный человек. Слова ехидный, ехидство (язвительность), ехидничать также выражают негативные качества или действия.

Выражение «подлая ехидна» употребляет Владимир Высоцкий в «Балладе о короткой шее».

См. также 
 Василиск

Примечания

Литература 

 

Понятия и термины в Библии
Библейские выражения
Иоанн Креститель